Dit is een lijst van planetoïden 11901-12000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (11901) - || 1991 PV11|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (11902) - || 1991 PZ12|| 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (11903) - || 1991 RD7|| 2 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (11904) - || 1991 TR1|| 13 oktober 1991 || K. J. Lawrence
|-
| (11905) Giacometti || 1991 VL6|| 6 november 1991 || E. W. Elst
|-
| (11906) - || 1992 AE1|| 10 januari 1992 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (11907) Näränen || 1992 ER8|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (11908) Nicaragua || 1992 GC5|| 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (11909) - || 1992 HD5|| 25 april 1992 || H. Debehogne
|-
| (11910) - || 1992 KJ || 28 mei 1992 || S. Otomo
|-
| (11911) Angel || 1992 LF || 4 juni 1992 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (11912) Piedade || 1992 OP5|| 30 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (11913) Svarna || 1992 RD3|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (11914) Sinachopoulos || 1992 RZ3|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (11915) Nishiinoue || 1992 SJ1|| 23 september 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11916) Wiesloch || 1992 ST17|| 24 september 1992 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (11917) - || 1992 UX || 21 oktober 1992 || T. Urata
|-
| (11918) - || 1992 UY || 21 oktober 1992 || T. Urata
|-
| (11919) - || 1992 UD2|| 25 oktober 1992 || A. Natori, T. Urata
|-
| (11920) - || 1992 UY2|| 25 oktober 1992 || N. Kawasato
|-
| (11921) Mitamasahiro || 1992 UN3|| 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11922) - || 1992 UT3|| 27 oktober 1992 || T. Urata
|-
| (11923) - || 1992 WX || 17 november 1992 || A. Sugie
|-
| (11924) - || 1992 WS3|| 17 november 1992 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (11925) Usubae || 1992 YA1|| 23 december 1992 || T. Seki
|-
| (11926) Orinoco || 1992 YM2|| 18 december 1992 || E. W. Elst
|-
| (11927) Mount Kent || 1993 BA || 16 januari 1993 || T. Seki
|-
| (11928) Akimotohiro || 1993 BT2|| 23 januari 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11929) Uchino || 1993 BG3|| 23 januari 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11930) Osamu || 1993 CJ1|| 15 februari 1993 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (11931) - || 1993 DD2|| 22 februari 1993 || T. Urata
|-
| (11932) - || 1993 EP || 13 maart 1993 || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (11933) Himuka || 1993 ES || 15 maart 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11934) Lundgren || 1993 FL4|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (11935) Olakarlsson || 1993 FB8|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (11936) Tremolizzo || 1993 FX9|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (11937) - || 1993 FF16|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (11938) - || 1993 FZ26|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (11939) - || 1993 FH36|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (11940) - || 1993 GR || 15 april 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11941) Archinal || 1993 KT1|| 23 mei 1993 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (11942) Guettard || 1993 NV || 12 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (11943) Davidhartley || 1993 OF9|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (11944) Shaftesbury || 1993 OK9|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (11945) Amsterdam || 1993 PC5|| 15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (11946) Bayle || 1993 PB7|| 15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (11947) Kimclijsters || 1993 PK7|| 15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (11948) Justinehénin || 1993 QQ4|| 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (11949) Kagayayutaka || 1993 SD2|| 19 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11950) Morellet || 1993 SG5|| 19 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (11951) - || 1994 AJ3|| 12 januari 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| (11952) - || 1994 AM3|| 8 januari 1994 || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (11953) - || 1994 BW || 19 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (11954) - || 1994 BY || 22 januari 1994 || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (11955) Russrobb || 1994 CA1|| 8 februari 1994 || D. D. Balam
|-
| (11956) Tamarakate || 1994 CL14|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (11957) - || 1994 DS || 17 februari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (11958) Galiani || 1994 EJ7|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (11959) Okunokeno || 1994 GG1|| 13 april 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11960) - || 1994 HA || 17 april 1994 || T. Kobayashi
|-
| (11961) - || 1994 PO || 3 augustus 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11962) - || 1994 PX || 14 augustus 1994 || T. Kobayashi
|-
| (11963) Ignace || 1994 PO16|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (11964) Prigogine || 1994 PY17|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (11965) Catullus || 1994 PF20|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (11966) Plateau || 1994 PJ20|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (11967) Boyle || 1994 PW20|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (11968) Demariotte || 1994 PR27|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (11969) Gay-Lussac || 1994 PC37|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (11970) Palitzsch || 1994 TD || 4 oktober 1994 || P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| (11971) - || 1994 UJ2|| 31 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11972) - || 1994 VK || 1 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (11973) - || 1994 VN || 1 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (11974) Yasuhidefujita || 1994 YF || 24 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (11975) - || 1995 FA1|| 31 maart 1995 || S. Mottola, E. Koldewey
|-
| (11976) Josephthurn || 1995 JG || 5 mei 1995 || Farra d'Isonzo
|-
| (11977) Leonrisoldi || 1995 OA || 19 juli 1995 || Stroncone
|-
| (11978) Makotomasako || 1995 SS4|| 20 september 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11979) - || 1995 SS5|| 25 september 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (11980) Ellis || 1995 SP8|| 17 september 1995 || Spacewatch
|-
| (11981) Boncompagni || 1995 UY1|| 20 oktober 1995 || Osservatorio San Vittore
|-
| (11982) - || 1995 UF6|| 25 oktober 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11983) - || 1995 UH6|| 27 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11984) Manet || 1995 UK45|| 20 oktober 1995 || E. W. Elst
|-
| (11985) - || 1995 VG || 1 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11986) - || 1995 VP || 3 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11987) Yonematsu || 1995 VU1|| 15 november 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11988) - || 1995 WB || 16 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11989) - || 1995 WN5|| 24 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11990) - || 1995 WM6|| 21 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11991) - || 1995 WK7|| 27 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11992) - || 1995 XH || 2 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11993) - || 1995 XX || 8 december 1995 || NEAT
|-
| (11994) - || 1995 YP || 19 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11995) - || 1995 YB1|| 21 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11996) - || 1995 YC1|| 21 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11997) Fassel || 1995 YU9|| 18 december 1995 || Spacewatch
|-
| (11998) Fermilab || 1996 AG7|| 12 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (11999) - || 1996 BV1|| 23 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12000) - || 1996 CK2|| 12 februari 1996 || S. Ueda, H. Kaneda|}

Planetoïdenlijsten